la battaglia di Sentino combattuta nel 295 a.C. nell'ambito della Terza guerra sannitica,
 la battaglia di Lipsia combattuta tra il 16 e il 19 ottobre 1813 nell'ambito della Guerra della Sesta coalizione.